est la formule brute de plusieurs isomères.

 purine, numéro CAS 
 analogue purine
 5-aza-7-désazapurine, numéro CAS 
 1H-1,2,3-triazolopyridine, numéro CAS